Dammsjön kan syfta på:

Sverige

Halland 
 Stora Dammsjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,

Västergötland 
 Dammsjön (Alingsås socken, Västergötland, 642462-131167), sjö i Alingsås kommun, 
 Dammsjön (Alingsås socken, Västergötland, 643078-130616), sjö i Alingsås kommun,  (14 ha)
 Dammsjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (12,6 ha)
 Dammsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
 Dammsjön (Tvärreds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (13,6 ha)
 Dammsjön (Kungsäters socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,

Östergötland 
 Dammsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
 Dammsjön (Ljungs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
 Dammsjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,

Södermanland 
 Dammsjön (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (6,67 ha)
 Dammsjön (Nacka socken, Södermanland), sjö i Nacka kommun,  (9,46 ha)
 Dammsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun,  (7,48 ha)

Närke 
 Dammsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (6,14 ha)
 Dammsjön (Hidinge socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun,  (6 ha)
 Dammsjön (Knista socken, Närke), sjö i Lekebergs kommun, 
 Lilla Dammsjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (2,5 ha)
 Stora Dammsjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (6,5 ha)

Västmanland 
 Dammsjön (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (8,21 ha)
 Semla Dammsjön, sjö i Fagersta kommun,  (6,48 ha)
 Sundbo Dammsjön, sjö i Fagersta kommun,  (12,3 ha)
 Dammsjön (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (20 ha)
 Norra Dammsjön, sjö i Fagersta kommun,  (5,32 ha)
 Södra Dammsjön, sjö i Fagersta kommun,  (9,77 ha)
 Dammsjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (6,41 ha)
 Dammsjön (Linde socken, Västmanland, 661203-146894), sjö i Lindesbergs kommun, 
 Dammsjön (Linde socken, Västmanland, 661517-145937), sjö i Lindesbergs kommun,  (5,66 ha)
 Dammsjön (Linde socken, Västmanland, 661573-145356), sjö i Lindesbergs kommun, 
 Dammsjön (Linde socken, Västmanland, 662554-145395), sjö i Lindesbergs kommun,  (1,02 km²)
 Dammsjön (Ramsbergs socken, Västmanland, 662407-146632), sjö i Lindesbergs kommun,  (21,5 ha)
 Dammsjön (Ramsbergs socken, Västmanland, 662596-147193), sjö i Lindesbergs kommun,  (9,28 ha)
 Dammsjön (Ramsbergs socken, Västmanland, 662829-148090), sjö i Lindesbergs kommun,  (24,3 ha)
 Dammsjön (Järnboås socken, Västmanland, 661443-144605), sjö i Nora kommun,  (30,4 ha)
 Dammsjön (Järnboås socken, Västmanland, 661543-144303), sjö i Nora kommun,  (28,5 ha)
 Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 659426-145238), sjö i Nora kommun,  (92,8 ha)
 Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 659651-145449), sjö i Nora kommun,  (41,5 ha)
 Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 659799-144712), sjö i Nora kommun,  (6,44 ha)
 Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 659840-144405), sjö i Nora kommun,  (51,1 ha)
 Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 660264-144299), sjö i Nora kommun,  (9,63 ha)
 Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 660397-144999), sjö i Nora kommun,  (7,86 ha)
 Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 660454-143692), sjö i Nora kommun,  (6,73 ha)
 Mellersta Dammsjön, sjö i Nora kommun, 
 Nedre Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 660777-144350), sjö i Nora kommun, 
 Nedre Dammsjön (Nora socken, Västmanland, 660866-144874), sjö i Nora kommun,  (5 ha)
 Övre Dammsjön, sjö i Nora kommun,  (5,2 ha)
 Dammsjön (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,  (34,6 ha)
 Dammsjön (Karbennings socken, Västmanland, 665125-151770), sjö i Norbergs kommun,  (25,8 ha)
 Dammsjön (Karbennings socken, Västmanland, 665579-151144), sjö i Norbergs kommun,  (17,5 ha)
 Lilla Dammsjön, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
 Stora Dammsjön, Västmanland, sjö i Norbergs kommun,  (4,88 ha)
 Dammsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666379-151024), sjö i Norbergs kommun,  (13,5 ha)
 Dammsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666609-151552), sjö i Norbergs kommun,  (7,56 ha)
 Dammsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666867-150646), sjö i Norbergs kommun, 
 Dammsjön (Norbergs socken, Västmanland, 666945-150348), sjö i Norbergs kommun,  (2,04 km²)
 Djupkärra-Dammsjön, sjö i Norbergs kommun, 
 Häste-Dammsjön, sjö i Norbergs kommun,  (17,7 ha)
 Nedre Dammsjön (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (14,2 ha)
 Tackhärads-Dammsjön, sjö i Fagersta kommun,  (5,43 ha)
 Dammsjön (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (7,5 ha)
 Dammsjön (Skinnskattebergs socken, Västmanland, 663542-149251), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (12,3 ha)
 Dammsjön (Skinnskattebergs socken, Västmanland, 663917-149080), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (11 ha)

Uppland 
 Lundsjön–Dammsjön, sjö i Nacka kommun,  (17 ha)

Värmland 
 Dammsjön (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Storfors kommun,  (68,1 ha)
 Dammsjön (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,

Dalarna 
 Dammsjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (8,98 ha)
 Dammsjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (15,7 ha)
 Kullhytt-Dammsjön, sjö i Avesta kommun,  (11,4 ha)
 Överbo-Dammsjön, sjö i Avesta kommun,  (16 ha)
 Dammsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (10,4 ha)
 Lilla Dammsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
 Stora Dammsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (22,3 ha)
 Dammsjön (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
 Dammsjön (Aspeboda socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6,58 ha)
 Dammsjön (Floda socken, Dalarna, 668834-144316), sjö i Gagnefs kommun, 
 Dammsjön (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (1,35 km²)
 Dammsjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (13,1 ha)
 Botbennings-Dammsjön, sjö i Hedemora kommun,  (8,06 ha)
 Finnhytte-Dammsjön, sjö i Hedemora kommun,  (81,8 ha)
 Hummelbo-Dammsjön, sjö i Hedemora kommun,  (16 ha)
 Rafshytte-Dammsjön, sjö i Hedemora kommun,  (75,9 ha)
 Stora Dammsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun och Säters kommun,  (29,1 ha)
 Dammsjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (86,7 ha)
 Dammsjön (Grangärde socken, Dalarna, 668135-145168), sjö i Ludvika kommun,  (6,88 ha)
 Dammsjön (Grangärde socken, Dalarna, 669263-145876), sjö i Ludvika kommun, 
 Dammsjön (Ludvika socken, Dalarna, 666503-146094), sjö i Ludvika kommun,  (41,5 ha)
 Dammsjön (Ludvika socken, Dalarna, 667534-146403), sjö i Ludvika kommun,  (10,4 ha)
 Dammsjön (Ludvika socken, Dalarna, 667877-146181), sjö i Ludvika kommun,  (12,4 ha)
 Dammsjön (Norrbärke socken, Dalarna, 665772-147421), sjö i Smedjebackens kommun,  (29,8 ha)
 Dammsjön (Norrbärke socken, Dalarna, 667783-148508), sjö i Smedjebackens kommun,  (11,7 ha)
 Dammsjön (Norrbärke socken, Dalarna, 668060-148153), sjö i Smedjebackens kommun,  (28,8 ha)
 Lilla Dammsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (14,3 ha)
 Stora Dammsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (58 ha)
 Dammsjön (Söderbärke socken, Dalarna, 665682-149148), sjö i Smedjebackens kommun,  (14,5 ha)
 Dammsjön (Söderbärke socken, Dalarna, 666086-149116), sjö i Smedjebackens kommun,  (1,11 km²)
 Dammsjön (Söderbärke socken, Dalarna, 666679-148628), sjö i Smedjebackens kommun,  (31,4 ha)
 Dammsjön (Söderbärke socken, Dalarna, 667088-149350), sjö i Smedjebackens kommun,  (4,62 ha)
 Dammsjön (Gustafs socken, Dalarna, 668372-148811), sjö i Säters kommun,  (17,7 ha)
 Dammsjön (Gustafs socken, Dalarna, 669457-149129), sjö i Säters kommun, norra delen av sjön utgör Dammsjöns naturreservat,  (60,2 ha)
 Dammsjön (Silvbergs socken, Dalarna, 668462-148516), sjö i Säters kommun, 
 Dammsjön (Silvbergs socken, Dalarna, 669153-147773), sjö i Säters kommun,  (9,58 ha)
 Kutbo-Dammsjön, sjö i Säters kommun,  (23,9 ha)
 Lisselgårds-Dammsjön, sjö i Säters kommun,  (13,4 ha)
 Dammsjön (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (38,7 ha)
 Lilla Dammsjön (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
 Dammsjön (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,

Gästrikland 
Stor-Dammsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun  (3,8 km²)
 Dammsjön (Torsåkers socken, Gästrikland, 669618-153612), sjö i Hofors kommun,  (17,7 ha)
 Dammsjön (Torsåkers socken, Gästrikland, 670023-153903), sjö i Hofors kommun,  (20,3 ha)
 Dammsjön (Torsåkers socken, Gästrikland, 670600-153129), sjö i Hofors kommun,  (31,6 ha)
 Dammsjön (Torsåkers socken, Gästrikland, 670808-152722), sjö i Hofors kommun,  (24 ha)
 Dammsjön (Torsåkers socken, Gästrikland, 671468-153817), sjö i Hofors kommun,  (9,03 ha)
 Dammsjön (Torsåkers socken, Gästrikland, 671566-153178), sjö i Hofors kommun,  (23,4 ha)
 Nyhytte-Dammsjön, sjö i Hofors kommun
 Torshytte-Dammsjön, sjö i Hofors kommun
 Liss-Dammsjön, sjö i Ockelbo kommun,  (55,4 ha)

Hälsingland 
 Dammsjön (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (16,4 ha)
 Dammsjön (Söderhamns socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (13,7 ha)
 Dammsjön (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (9,32 ha)

Jämtland 
 Dammsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (33,9 ha)

Ångermanland 
 Stor-Dammsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Lappland 
 Dammsjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (13,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn